Dystrykt Haa
 Hå – gmina w Norwegii